Wabana (Canada), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Wabana Township, een township in de Amerikaanse staat Minnesota
 Wabana Records, een platenlabel